Прана - особливий вид життєвої сили, енергії, який за уявленнями індійської філософії пронизує Всесвіт.
 Прана (компанія) - розробник та виробник вентиляційних систем, в основі яких закладені принципи збереження енергетичних складових повітря 
 Прана-Фарм - аптечна мережа

Див. також

 Пранаяма